Лэдд, Джордж Трамбалл (1842—1921) — американский философ, теолог и психолог.
 Лэдд, Джордж Элдон (1911—1982) — американский теолог и библеист.